Джек Пікфорд (1896—1933) — американський актор.
 Джозеф Пікфорд (1736—1782) — англійський архітектор часів короля Георга III, який будував в георгіанському стилі.
 Джордан Пікфорд (* 1994) — англійський футболіст, воротар клубу «Евертон».
 Мартін Пікфорд — очільник кафедри палеоантропології і первісної історії в Колеж де Франс.
 Мері Пікфорд (1892—1979) — американська актриса театру та кіно, одна із найяскравіших зірок німого кіно.

Також 
 Мері Пікфорд (коктейль)